Antosin peut désigner en Pologne :
 Antosin, village de la voïvodie de Podlachie
 Antosin, village de la voïvodie de Mazovie